Casa del Cordón es el nombre popular que reciben determinados edificios civiles, por el cordón «franciscano» (de la orden franciscana) que recorre las cornisas de las puertas o ventanas.

Podemos encontrar dichos edificios en ciudades de:

España 
 Casa del Cordón, en la ciudad de Vitoria;
 Casa del Cordón (o Casa del Cordón de los Sánchez), en la ciudad de Bilbao;
 Casa del Cordón (o Palacio de Puñonrostro), como también es conocido el Palacio del Cordón, en Madrid;
 Casa del Cordón (rehabilitado para hotel), en la localidad de Monterrubio de la Serena, provincia de Badajoz;

Castilla y León
 Casa del Cordón (o Palacio de los Condestables de Castilla), en la ciudad de Burgos;
 Casa del Cordón, en la villa de Santa María del Campo (provincia de Burgos);
 Casa del Cordón (sede del Museo Arqueológico Provincial de Palencia), en la ciudad de Palencia;
 Casa del Cordón, en el municipio de Valdecañas de Cerrato (provincia de Palencia);
 Palacio del Cordón o Palacio de Puñonrostro, en la ciudad de Zamora;

República Dominicana 
 Casa del Cordón, en la ciudad de Santo Domingo.